El nictibio rufo (Nyctibius bracteatus), también denominado biemparado rufo y urutaú rojo, es una especie de ave caprimulgiforme de la familia Nyctibiidae que vive en Sudamérica.

Distribución y hábitat 
Se encuentran en el Ecuador, (al noreste, sobre el 25% del país), y Perú en la población más grande, además de la un población disjunta a 1600 km al suroeste en el Perú y la frontera de Bolivia, (alrededor de 1/30 de Perú). Se encuentra en menor proporción en Brasil, Colombia, Guayana Francesa y Guyana.

Su hábitat natural son las selvas húmedas tropicales de tierras bajas.

Referencias

Enlaces externos 
  Videos en Internet Bird Collection
 Foto;  Artículo "Observación de aves en el Perú"
 Foto-Alta resolución; Artículo mangoverde
 Foto; Artículo mindobirds.com

Bracteatus
Aves de América del Sur
Animales descritos en 1846
Taxones descritos por John Gould